Soetebier ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Adolf Soetebier (1896–1973), deutscher Bildhauer
 Friedrich Soetebier (1901–1973), deutscher Politiker (FDP), MdB